POU ou Pou peut désigner :

Sigle 

POU est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 protéine d'origine unicellulaire ;
 Les protéines POU (pour Pit-1/Oct-1/Unc-86).

Zoologie 
 Pou de tête insectes parasites de l'Homme
 Pou et pou du pubis, insectes parasites de l'Homme
 Pou d'agouti, acarien guyanais parasite de l'Homme
 Pou du mouton
 Pou des abeilles
 Pou du poisson, copépode parasite de poissons
 Pou du saumon
 Pou rouge de californie, cochenille parasite de plantes et notamment des agrumes

Toponyme 

 Ua Pou, une des deux îles Marquises.
 Un pou est un "pays" en langue bretonne.

Patronyme 

 Josep Maria Pou (1944-), acteur espagnol de cinéma, théâtre et télévision ;
 Lisa Pou (1999-), nageuse française.
 Luis Alberto Lacalle Pou (1973-), avocat et homme politique uruguayen ;
 Saveros Pou (1929), linguiste cambodgienne ;
 Vicente Pou (1792-1848), prêtre carliste catalan.

Divers 
 Pou-du-ciel, un avion.
 Pou, un jeu vidéo.

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique